Twilight Zone, o The Twilight Zone, in inglese letteralmente è "La zona del crepuscolo", termine col quale, in aviazione, si indicava il momento in cui, in fase di atterraggio di un aereo, la linea dell'orizzonte scompariva sotto il velivolo, lasciando per un attimo il pilota senza riferimenti; il termine dette spunto al titolo di alcune serie televisive e film, arrivate in Italia col titolo Ai confini della realtà.

Cinema 
Ai confini della realtà (Twilight Zone: The Movie) – film statunitense del 1983 di registi vari, distribuito in Italia col titolo Ai confini della realtà.

Musica 
 Twilight Zone/Wrathchild – singolo degli Iron Maiden del 1981
 Twilight Zone – singolo dei Golden Earring del 1982
 Twilight Zone – singolo dei 2 Unlimited del 1992
 The Twilight Zone – singolo dei Rush del 1976

Televisione 
Ai confini della realtà (The Twilight Zone) – serie televisiva statunitense del 1959
Ai confini della realtà (The Twilight Zone) – serie televisiva statunitense del 1985
Ai confini della realtà - I tesori perduti (Twilight Zone: Rod Serling's Lost Classics) – film per la televisione del 1994 diretto da Robert Markowitz.
 The Twilight Zone – serie televisiva statunitense del 2002
The Twilight Zone – serie televisiva statunitense del 2019

Pagine correlate 
 Ai confini della realtà.
 Twilight.